Die Liste der Mannschaftskader der United States Chess League 2005 beinhaltet alle Spielermeldungen und Einzelergebnisse der United States Chess League 2005.

Allgemeines 

Die acht Teams meldeten acht Spieler, von denen in jedem Wettkampf vier spielten. Alle 64 gemeldeten Spieler bestritten mindestens einen Wettkampf, fünf Spieler versäumten keinen Wettkampf ihres Teams. Mit je 7,5 Punkten waren David Pruess (San Francisco) und Pascal Charbonneau (Baltimore) am erfolgreichsten, wobei Pruess 10 Partien spielte, Charbonneau 11. Tegshsuren Enkhbat (Baltimore) erreichte 7 Punkte aus 12 Partien. Daniel Pomerleano (Philadelphia) gewann bei seinem einzigen Einsatz und erreichte damit als einziger Spieler 100 %.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2005); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen
 Elo (USCF): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2005); bei Spielern ohne Elozahl wird die nationale Wertung (USCF Rating) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste von Juli 2005; CAN = Kanada, CRC = Costa Rica, CUB = Kuba, IND = Indien, POL = Polen, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 MVP: Punkte in der Wertung Most Valuable Player

Baltimore Kingfishers

Miami Sharks

New York Knights

San Francisco Mechanics

Boston Blitz

Dallas Destiny

Philadelphia Inventors

Carolina Cobras

Anmerkungen 
 Berücksichtigt sind sowohl die Wettkämpfe der Vorrunde (Regular Season) als auch die der Endrunde (Playoff).
 Der Wettkampf zwischen den Carolina Cobras und den Miami Sharks aus der neunten Runde konnte wegen des Hurrikans Wilma nicht gespielt werden, es wurde ein 2:2 vereinbart. Aus diesem Wettkampf werden keine Einzelergebnisse berücksichtigt.

Weblinks 
 Spielplan und Ergebnisse auf der Homepage der USCL (englisch)

Einzelnachweise 

Schach 2005
United States Chess League